La Universidad Autónoma del Beni José Ballivián es una universidad pública de Bolivia, con sede en la ciudad Trinidad en el departamento del Beni. Fue creada el 18 de noviembre de 1967 mediante la Ley de la República de Bolivia No. 352, promulgada durante el gobierno de René Barrientos Ortuño, con el nombre de Universidad Técnica del Beni, y el inicio de clases se dio el 3 de marzo de 1969. El rector a febrero de 2023 es Jesús Egüez Rivero.

Debe su nombre en honor al presidente José Ballivián, que creó el departamento del Beni en 1842. La universidad cuenta con 8 facultades, 25 carreras a nivel licenciatura, 5 a nivel técnico superior y 3 a nivel técnico medio.

El campus de la universidad en la ciudad de Trinidad lleva el nombre de Hernán Melgar Justiniano.

Véase también 
 Anexo:Universidades de Bolivia

Referencias 

Beni
Trinidad (Bolivia)